Унт — эстонская фамилия. Известные носители:

 Унт, Максим Иоганнович (1898—1941) — эстонский политический деятель, социалист.
 Унт, Мати (1944—2005) — эстонский писатель, эссеист и театральный режиссёр.
  — филолог-классик, переводчик и литературовед.

См. также 
 Унты (значения)